Tongue bezeichnet:
 Tongue (Schottland), Ort in den schottischen Highlands
 Tongue (Mali), Ort in Mali

Tongue ist der Familienname folgender Personen:
 Nicholas Tongue (* 1973), ehemaliger neuseeländischer Schwimmer
 Thomas H. Tongue (1844–1903), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Tongue Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Tongue Rock, Klippenfelsen vor der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Tongue Rocks, Klippenfelsen der der Trinity-Halbinsel, Antarktische Halbinsel